Bugarska je od 1999. godine podjeljena na 28 oblasti (bugarski: области), koje su dobile imena po gradu odnosno administrativnom centru te oblasti. Sofija kao glavni grad ima poseban status i čini posebnu oblast. Svaka oblast dijeli se na općine kojih u Bugarskoj ima 264.

Od 1987. do 1999. pod upravom administracije komunističkog vođe Todora Živkova Bugarska je podjeljena u devet okruga.

Vidi još
Gradovi u Bugarskoj

Izvori